Charenton ist der Name folgender Orte:

 Charenton (Louisiana), USA
 Charenton-du-Cher, im Département Cher, Frankreich
 Charenton-le-Pont, im Département Val-de-Marne bei Paris, Frankreich
 Charenton – Écoles (Métro Paris), unterirdische Station der Pariser Métro
 Porte de Charenton (Métro Paris), unterirdische Station der Pariser Métro
 Charenton-Saint-Maurice, ab 1842 Saint-Maurice (Val-de-Marne)
 Hospiz zu Charenton (La Maison Royale de Charenton), bekannte psychiatrische Klinik in der Gemeinde Saint-Maurice (Val de Marne)